Гран-при Бельгии 1999 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам, в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 29 августа 1999 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:53,955

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии